Norby bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Owschlag in Schleswig-Holstein
 einen Ortsteil der Gemeinde Rieseby in Schleswig-Holstein
 einen ehemaligen Ortsteil in der heutigen Gemeinde Damp, heute Areal des Ostseebades Damp

Norby ist der Familienname folgender Personen:
 Cæcilie Norby (* 1964), dänische Sängerin
 Søren Norby (um 1470–1530), dänischer Flottenführer und königlicher Amtmann

Siehe auch:
 Nørby
 Norrby
 Nordby